

Plaatsen

Plaatsen in Australië:
 Blackburn (Victoria)

Plaatsen in Engeland:
 Blackburn (Lancashire), een plaats in het Engelse graafschap Lancashire
 Blackburn with Darwen, een unitary authority in de Engelse regio North West England
 Blackburnshire of Blackburn, een middeleeuwse Herred in Engeland

Plaatsen in Schotland:
 Blackburn (Aberdeenshire)
 Blackburn (West Lothian)

Plaatsen in de VS:
 Blackburn (Arkansas)
 Blackburn (Louisiana)
 Blackburn (Missouri)
 Blackburn (Nevada)
 Blackburn (North Carolina)
 Blackburn (Ohio)
 Blackburn (Oklahoma)
 Blackburn (West Virginia)

Rivier:
 Blackburn (rivier), rivier op West-Falkland

Personen
 Elizabeth Blackburn, Amerikaans microbioloog
 Lou Blackburn, Amerikaans trombonist
 Thomas Blackburn, Australisch entomoloog
 Tyler Blackburn, Amerikaans zanger, acteur en model

Overig 
 Blackburne (doorverwijspagina)